Єльчанінов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Єльчанінов Анатолій Михайлович (* 1949) — спортсмен (греко-римська боротьба), майстер спорту міжнародного класу
 Єльчанінов Андрій Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єльчанінов Володимир Сергійович (* 1959) — український політик, Народний депутат України 3-го скликання
 Єльчанінов Олександр Георгійович (* 1874 — †1921) — український військовик, генерал-хорунжий Армії УНР

Російські прізвища